Georgina García Pérez e Fanny Stollár erano le detentrici del titolo. García Pérez ha fatto coppia con Renata Voráčová, perdendo nei quarti di finale contro Anna Blinkova e Anastasija Potapova. Stollár ha giocato con Heather Watson perdendo in finale contro Ekaterina Aleksandrova e Vera Zvonarëva con il punteggio di 4-6, 6-4, [7-10].

Teste di serie 

  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (primo turno, ritirate)
  Irina-Camelia Begu /  Galina Voskoboeva (semifinale)

 Fanny Stollár /  Heather Watson (finale)
 Jessica Moore /  Aleksandra Panova (primo turno)

Wildcard 

  Anna Bondár /  Dalma Gálfi (primo turno)

  Réka Luca Jani /  Cornelia Lister (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hungarian Ladies Open 2019